Cryptotaenia thomasii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Michele Tenore, och fick sitt nu gällande namn av Dc. Cryptotaenia thomasii ingår i släktet kryptotenior, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kryptotenior
thomasii